Orehovec (Šmarje pri Jelšah)
 Orehovec (Novi Marof)